Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1967 года  прошёл в Ливорно (Италия) по круговой системе. В нём приняли участие 16 спортсменов из 6 стран.

Победил представитель Нидерландов Тон Сейбрандс, «серебро» и «бронзу» получили уступившие голландцу только по коэффициенту советские гроссмейстеры Вячеслав Щёголев и Андрис Андрейко.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Спорт в Италии в 1967 году
1967 год в шашках
Международные соревнования по шашкам в Италии
Спортивные соревнования в Тоскане
Чемпионаты Европы в 1967 году
Чемпионаты Европы в Италии